Blay est un nom de lieu et un nom de personnalités.

Lieux 

 Blay, commune française, dans le département du Calvados en région Normandie.
 Esserts-Blay, commune française, dans le département de la Savoie en région Rhône-Alpes.

Personnalités 

 André Blay (1914-1978), photographe français ;
 La famille de Blay ou de Blay de Gaïx, famille noble subsistante, d'origine toulousaine ;
 Eddie Blay (1937-2006), boxeur ghanéen ;
 Fred Blay (né en 1941), arbitre, dirigeant sportif et homme politique libérien ;
 Gina Blay (née en 1956), journaliste et diplomate ghanéenne ;
 Louis Bérard-Blay (1827-1909), avocat et homme politique français, député de la Savoie ;
 Michel Blay (né en 1948), philosophe et historien des sciences ;
 Philippe Blay (1960-), musicologue français ;
 Robert Samuel Blay (1901-1979), avocat et juge ghanéen ;
 Roger Blay (1937-2014), acteur québécois.

Noms dérivés 
 Manoir de Blay, ancienne maison forte, sur la commune d'Esserts-Blay, en Savoie, région Rhône-Alpes.
 Blay-Foldex, éditeur de cartes et plans.